Austria:
 Lesna dolina – sloweńska nazwa gminy Lesachtal

Zobacz też:
 Leśna Dolina